Юньї́-л'Екіпе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 60 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Юньї-л'Екіпе на сайті французького Національного інституту географії
 Юньї-л'Екіпе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юньї-л'Екіпе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юньї-л'Екіпе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юньї-л'Екіпе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма